Miasto na Litwie: Kowno
 Niemiecki obóz koncentracyjny: KL Kauen (czasem ort. KL Kaunas)